Myggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myggskär, Iniö, Åboland, 
 Myggskär, Kimitoön, Åboland, 
 Myggskär, Nagu, Åboland,

Se även
Maggskär

Robotskapade Finlandförgreningar